Флаг муниципального образования И́дринский райо́н Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 марта 2011 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6780.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба жёлтым и голубым цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле вверху скачущая золотая косуля над мельничным колесом того же металла, погруженным внизу в лазоревую волнистую узкую оконечность».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природно-географические особенности Идринского района.

Территория современного Идринского района была освоена человеком более двух тысяч лет назад. Изобильная таёжная природа всегда привлекала к себе переселенцев. Луга с сочной травой, чистые реки служили отличным источником питания для многочисленных стад кочевников. А плодородные почвы позволили впоследствии основаться здесь земледельцам.

В XVIII веке началось планомерное освоение Идринского края. В 1707 году был поставлен Абаканский острог, уже в 1736 году было основано первое село, отслужившими свою службу казаками. Со временем Идринская волость росла и к началу XX века в неё уже входило 12 деревень. Постепенно развивалась местная промышленность. Недалеко от села Идринское на реке Сыда стали строить водяные мельницы, появлялись мастерские самого разного профиля, позволившие обеспечивать население всем необходимым.

Изображённое на флаге мельничное колесо не только указывает на отдельные предприятия, но и в целом аллегорически символизирует успешное промышленное развитие региона на протяжении многих лет.

Косуля символизирует богатую разнообразную сибирскую природу двух природных зон: лесной (тайги) и лесостепной.

Волнистая голубая оконечность указывает на водные ресурсы района расположенного в бассейнах двух рек: Сыды и Шуши.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением косули